Die Saison der Sierra Leone Premier League 2019/20 hatte am 4. Dezember 2019 begonnen.  Die Saison wurde Mitte Juli 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Sierra Leone abgesagt und alle bisher absolvierten Spiele für null und nichtig erklärt.

Titelverteidiger waren die East End Lions aus Freetown.

Vereine 
 Anti Drugs Strikers FC aus Newtown; gegründet 1993; spielt im EBK-Stadion mit 1000 Zuschauerplätzen
 Bo Rangers FC aus Bo
 Central Parade, ehemals  Cenegal FC, aus Freetown
 Diamond Stars FC aus Koidu
 East End Lions aus Freetown
 East End Tigers FC aus Tongoma
 FC Johansen aus Freetown
 FC Kallon aus Freetown
 Freetown City FC, ehemals Freetown United, aus Freetown
 Kamboi Eagles aus Kenema
 Mighty Blackpool FC, ehemals Socron United, aus Freetown; gegründet 1923; spielt im Nationalstadion
 Old Edwardians FC aus Freetown
 Ports Authority aus Freetown
 RSLAF FC aus Freetown; Mannschaft der sierra-leonischen Armee

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

201920
Fußballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020